Pony (dier), een paard met een schofthoogte van minder dan 1,50 meter
 Pony (haar), een haarstijl
 Ponny, een historisch motorfietsmerk uit Bielefeld, Duitsland
 Pony (Frankfurt), een historisch motorfietsmerk uit Frankfurt, Duitsland
 Pony (Spanje), een historisch motorfietsmerk uit Spanje
 Pony-Monark, een historisch motorfietsmerk uit Japan
 Pony car, een autotype uit de Verenigde Staten
 Pony Express, het eerste snelle transportmiddel voor kleine goederen en post over het Noord-Amerikaanse continent

In de muziek:
 Pony (band), een Duitse kinderband
 Pony (Rex Orange County), een album uit 2019 van Rex Orange County
 Pony (Ginuwine), een single van Ginuwine uit 1997